Ictiosaures (ordre), l'ordre Ichthyosauria
 Ictiosaure (gènere), el gènere Ichthyosaurus